La rivière Powder (Powder River) peut désigner deux rivières américaines :

 Powder, rivière de l'Oregon ;
 Powder, rivière du Wyoming et du Montana.

Homonymie de toponyme